Mamić ist der Familienname folgender Personen:

 Branko Mamić (* 1980), serbischer Eishockeyspieler
 Josipa Mamić (* 1996), kroatische Handballspielerin
 Marko Mamić (* 1994), kroatischer Handballspieler
 Matej Mamić (* 1975), kroatischer Basketballspieler
 Petar Mamić (* 1996), kroatischer Fußballspieler
 Sanda Mamić (* 1985), kroatische Tennisspielerin
 Zoran Mamić (* 1971), kroatischer Fußballspieler